«Strip Me» — третій студійний альбом британської поп-співачки Наташи Бедінгфілд. Альбом вийшов 7 грудня 2010.

Список композицій

Strip Me

Strip Me Away
За межами США та Канади альбом Strip Me вийшов під назвою Strip Me Away та мав інакший список композицій.

Чарти

Продажі 
У США за перший тиждень релізу було продано майже 10,000 копій альбому.

Історія релізів

Примітки 

Альбоми Наташи Бедінгфілд
Альбоми Phonogenic Records
Альбоми Epic Records